Chadżi Dimityr – bułgarski rewolucjonista (1840–1868)
 Chadżi Dimityr – szczyt górski w Bułgarii
 Chadżi Dimityr – dzielnica Sofii
 Chadżi Dimityr – pomnik w Sofii
 Chadżi Dimityr – bułgarski poemat